Jméno a příjmení Jan Jirásek má více nositelů:
 Jan Jirásek (četník) (1905–1943) byl protektorátní četník exemplárně popravený Němci (za pomoc domácímu odboji) na Kobyliské střelnici v Praze
 Jan Jirásek (politik) (1924–???) – český a československý politik KSČ z Žamberska, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jan Evangelista Jirásek (* 1929) – český lékař, profesor Univerzity Karlovy
 Jan Jirásek (* 1955) – český hudební skladatel, autor filmové hudby